Эл Райс (, 14 ноября 1926 — 7 октября 2022) — американский маркетолог, писатель, соучредитель и председатель консалтинговой фирмы «Ries & Ries» (Атланта). Вместе с Джеком Траутом Райс разработал концепцию «позиционирования».

Биография 
После окончания в 1950 году  () со степенью в гуманитарных науках, Райс устроился на работу в рекламный департамент компании «General Electric». В 1963 году в Нью-Йорке он основал своё собственное рекламное агентство «Ries Cappiello Colwell»; позже это агентство было трансформировано в фирму по разработке маркетинговых стратегий «Trout & Ries».

В 1972 в соавторстве с Джеком Траутом Эл опубликовал в журнале «Advertising Age» трилогию из статей, посвящённых наступлению «эры позиционирования» — новой маркетинговой концепции. Эта концепция совершила переворот в мире маркетинга и рекламы. Прежде о маркетинге думали как о коммуникации. Однако Райс и Траут доказали, что компании становятся успешными тогда, когда им удаётся найти в сознании покупателей свободную нишу и заполнить её своим брендом.

В 1994 году совместно со своей дочерью Лорой Райс, окончившей Северо-Западный университет и отработавшей менеджером по работе с клиентами в рекламном агентстве TBWA (Нью-Йорк), основал компанию «Ries & Ries» (Атланта).

В декабре 2013 года Эл Райс вместе с Лорой Райс посетил Москву и дал «мастер-класс для российского бизнеса».

Достижения 
 В 1999 году Эл Райс был признан журналом «PR Week magazine» одним из 100 самых влиятельных людей XX века.
 Публикации Эла Райса вошли под № 56 в число 75 самых важных в истории журнала «Advertising Age». «Эра позиционирования не закончена. То, что вошло в лексикон маркетологов в начале 1970-х, теперь входит в учебники», — отметило издание.
 Книги, написанные Райсом, попадали в список бестселлеров делового журнала «Businessweek» несколько раз.

Библиография 
 Монографии
 «Нацельтесь на успех» () (1996) ISBN 978-0-06-079990-8 (0060799900)
 В соавторстве с Лорой Райс
 «22 непреложных закона брендинга» () (1998, 2002), ISBN 978-0-06-000773-7 (0060007737)
 «11 непреложных законов интернет-брендинга» () (2000), ISBN 978-0-06-019621-9 (0060196211)
 «Расцвет пиара и упадок рекламы» () (2002), ISBN 978-0-06-008199-7 (0060081996)
 «Происхождение брендов» () (2004), ISBN 978-0-06-057015-6 (0060570156)
 «Война. Менеджмент против маркетинга» (), ISBN 978-0-06-166919-4 (0061669199)
 В соавторстве с Джеком Траутом
 «Позиционирование: битва за умы» () (1980, 2000), ISBN 978-5-469-01636-6 (0071359168)
 «Маркетинговые войны» () (1985, 2005),
 «Маркетинг снизу вверх. От тактики до бизнес-стратегии» () (1988), ISBN 978-0-452-26418-2 (0452264189)
 «Чувство лошади» () (1990), ISBN 9780070527355 (0070527350)
 «22 непреложных закона маркетинга» () (1993), ISBN 978-0-88730-666-2 (0887306667)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эла Райса
 Официальная страница Эла Райса в Facebook
 «Давайте будем реалистами: сегодня мы занимаемся не маркетингом, а брендингом» / Al Rise. Let’s Get Real: It’s Not Marketing We Do Today, It’s Branding. Статья Эла Райса на сайте AdAge, дата публикации 2 ноября 2011
 Эл Райс: «Реклама больше не влияет на умы потребителей так, как это делает PR» Интервью для сайта Slon.ru
 Воронин О. Рецензия на книгу Эла Райса и Дж. Траута «Чувство лошади»

Маркетологи
Предприниматели США
Выпускники Университета Депау
Долгожители США